Сосиједад Сан Педро има више значења:

 Сосиједад Сан Педро (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сосиједад Сан Педро, Сан Исидро (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику